Kairo puede referirse a:
 Kairo, un grupo musical de México;
 Kairo (2001), una película japonesa de terror de Kiyoshi Kurosawa.
 Kairō, la versión japonesa de un claustro.